Löbnitz ist Name folgender Gemeinden und Ortsteile:
 Löbnitz (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Löbnitz (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Löbnitz-Bennewitz, Ortsteil der Stadt Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Löbnitz an der Linde, Ortsteil der Kreisstadt Köthen (Anhalt), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Löbnitz (Petersberg), Ortsteil der Ortschaft Teicha in der Gemeinde Petersberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Löbnitz (Staßfurt), Ortsteil der Stadt Staßfurt, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Faïencerie Loebnitz, Steingutfabrik in Paris